Жарские — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Жарские — деревня в Ляховичском районе Брестской области.
 Жарские — деревня в Поставском районе Витебской области.